Andy Wozniewski (né le  à Buffalo Grove, dans l'État de l'Illinois aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1998-1999 || Fighting Saints de Dubuque || USHL ||56 ||9 ||8 ||17 ||22 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1999-2000 || River Hawks de l'UMass-Lowell || NCAA ||17 ||1 ||1 ||2 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 || Tornado du Texas || NAHL ||54 ||10 ||34 ||44 ||98 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 || Badgers du Wisconsin || NCAA ||39 ||3 ||13 ||16 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|2002-2003 || Badgers du Wisconsin || NCAA ||34 ||1 ||7 ||8 ||47 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Badgers du Wisconsin || NCAA ||43 ||6 ||8 ||14 ||104 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004|| Maple Leafs de Saint-Jean || LAH ||3 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Maple Leafs de Saint-Jean || LAH ||28 ||1 ||4 ||5 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Maple Leafs de Saint-Jean || LAH ||34 ||4 ||11 ||15 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||13 ||0 ||1 ||1 ||13 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Maple Leafs de Saint-Jean || LAH ||5 ||0 ||3 ||3 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||15 ||0 ||2 ||2 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Maple Leafs de Saint-Jean || LAH ||33 ||7 ||10 ||17 ||26 ||19 ||4 ||5 ||9 ||14
|-
|2007-2008 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||48 ||2 ||7 ||9 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Rivermen de Peoria || LAH ||56 ||1 ||16 ||17 ||56 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH ||18 ||2 ||2 ||4 ||26 ||6 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
|2008-2009 || Blues de Saint-Louis || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Bruins de Providence || LAH ||68 ||10 ||33 ||43 ||69 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Bruins de Boston || LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || EV Zoug || LNA || 50|| 10|| 13|| 23|| 123|| 10|| 1|| 4|| 5||6
|-
|2011-2012 || EV Zoug || LNA || 47|| 11|| 23|| 34|| 75|| 6|| 1|| 4|| 5||16
|-
|2012-2013 || EV Zoug || LNA || 35|| 3|| 7|| 10|| 36|| 10|| 1|| 4|| 5|| 4
|-
| 2013-2014 || EHC Munich || DEL || 52|| 7|| 17|| 24|| 69|| 1|| 0|| 0|| 0|| 25
|-
| 2014-2015 || EHC Munich || DEL || 19 || 1 || 4 || 5 || 28 || || || || || 

|79 ||2 ||10 ||12 ||81 ||- ||- ||- ||- ||-

|242 ||25 ||80 ||105 ||247 ||25 ||5 ||6 ||11 ||16

|132 ||24 ||43 ||67 ||234 ||26 ||3 ||12 ||15 ||26

Notes et références 

Naissance en mai 1980
Naissance en Illinois
Joueur international américain de hockey sur glace
Joueur des River Hawks de l'UMass-Lowell
Joueur des Maple Leafs de Saint-Jean
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Bruins de Boston
Joueur du EV Zoug
Joueur du EHC Munich
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Badgers du Wisconsin
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Étudiant de l'université du Massachusetts à Lowell